Ф'южн (від  — злиття) — напрям у рок-музиці, що виник на ґрунті джаз-року в 1970-х роках і є синтезом музики року та джазової імпровізації.

Фьюжн-музика зазвичай інструментальна, часто зі складними тактовими розмірами, ритмом і подовженими композиціями, що містять імпровізації. Багато видатних фьюжн-музикантів вирізняються високим рівнем техніки, що поєднується зі складними композиціями і музичними імпровізаціями в метрах, що рідко зустрічаються в інших західних музичних формах.

Термін ф'южн використовується також для позначнення змішання різних стилів.

Музичні напрями
Джаз
Рок-музика